Чигири́нський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Чигирин Черкаської області.

 Чигиринський провулок — провулок у місті Київ.
 Чигиринський провулок — провулок у місті Кременчук Полтавської області.
 Чигиринський провулок — провулок у місті Черкаси.

Провулки